Кучере́нко — украинская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 
 Кучеренко, Александра Александровна (род. 1997) — украинский журналист, телеведущая, «Мисс Украина-2016».
 Кучеренко, Алексей Юрьевич (род. 1961) — украинский политик.
 Кучеренко, Антон Емельянович (1901—1987) — красноармеец, герой Гражданской войны. 
 Кучеренко, Валерий Михайлович (род. 1948) — украинский политик.
 Кучеренко, Вера Прокофьевна (1930—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Кучеренко, Виктор Григорьевич (1931—1996) — председатель Донецкого облисполкома (1987—1989).
 
 
 Кучеренко, Дмитрий Викторович (род. 1983) — российский ориентировщик, чемпион мира.
 Кучеренко, Евгений Игоревич (род. 1999) — украинский футболист, вратарь.
 Кучеренко, Евгения Маркияновна (род. 1922) — советский и украинский педагог, Герой Социалистического Труда.
 Кучеренко, Иван Фомич (1908—1959) — подводник, Герой Советского Союза.
 Кучеренко, Илья Захарович (1868—?) — русский и украинский государственный деятель, депутат Государственной думы I созыва.
 Кучеренко, Кристина Михайловна (род. 1998) — российская актриса.
 Кучеренко, Людмила Петровна (род. 1946) — белорусская актриса.
 Кучеренко, Максим Валерианович (род. 1972) — участник группы «Ундервуд».
 
 
 Кучеренко, Ольга Сергеевна (род. 1985) — российская прыгунья в длину.
 Кучеренко, Сергей Николаевич — советский и украинский актёр театра, кино и телевидения.
  — украинский футбольный тренер, ранее — футболист.
 Кучеренко, Сергей Сергеевич (род. 1984) — украинский футболист, сын тренера Сергея Кучеренко.
 Кучеренко, Феодосий Трофимович (род. 1921) — Герой Социалистического Труда.
Кучеренко, Юрий Юрьевич (род. 1975) — политический деятель и предприниматель Приднестровской Молдавской Республики.

Топоним 
 Кучеренко — исчезнувший хутор в Миллеровском районе Ростовской области.

См. также 
 Кучеренков